Торич:
 Торич-Трапезников, Леонид Михайлович (1913—1997) — советский скульптор, график.
 Торич — село в общине Билеча Республики Сербской Боснии и Герцеговины.